Super Mario — серия компьютерных игр в жанре платформер, издаваемых компанией Nintendo. Часть медиафраншизы Mario. Первая игра в серии — Super Mario Bros. — вышла в 1985 году, последняя — Super Mario 3D World + Bowser’s Fury  — в 2021 году. Серия Super Mario является основной линейкой игр в своей франшизе.

Игры 

 Super Mario Bros. (NES)
 Super Mario Bros.: The Lost Levels (NES)
 Super Mario Bros. 2 (NES)
 Super Mario Land (Game Boy)
 Super Mario Bros. 3 (NES)
 Super Mario World (SNES)
 Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (Game Boy)
 Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES)
 Super Mario 64 (Nintendo 64)
 Super Mario Sunshine (Nintendo GameCube)
 New Super Mario Bros. (Nintendo DS)
 Super Mario Galaxy (Wii)
 New Super Mario Bros. Wii (Wii)
 Super Mario Galaxy 2 (Wii)
 Super Mario 3D Land (3DS)
 New Super Mario Bros. 2 (3DS)
 New Super Mario Bros. U (Wii U)
 Super Mario 3D World (Wii U / Nintendo Switch)
 Super Mario Maker (Wii U / 3DS)
 Super Mario Run (Android / iOS)
 Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)
 Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch)

Отзывы и критика

Примечания 

Mario
Платформеры
Серии компьютерных игр